Mala Kosnica je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji. Nalazi se u sastavu grada Velike Gorice u Turopolju. Proteže se na površini od 1,01 km². Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine Mala Kosnica ima 49 stanovnika koji stanuju u 20 kućanstava. Gustoća naseljenosti iznosi 49 st./km².

Stanovništvo 

Velika Gorica
Naselja u Zagrebačkoj županiji